Hiroszima – miasto w Japonii i stolica prefektury Hiroszima
 Hiroszima – prefektura w Japonii
 Hiroshima – zatoka w Japonii

Zobacz też 
 Hiroszima, moja miłość